Hold On, I'm Comin' (Sam & Dave) - album van het duo Sam & Dave
 Hold On, I'm Comin' (single) - single van het duo Sam & Dave
 Hold On, I'm Coming (Art Blakey) - album van Art Blakey